

Patronyme 
 Dominique You (1775-1830), pirate d'origine française.
 Dominique You (né en 1955), évêque catholique français.

Voir aussi